Ел Пилото има више значења:

 Ел Пилото, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Пилото (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Пилото (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пилото (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пилото (Тонила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику